Plössen (auch: Plößen) ist ein deutscher Ortsname:
 Plössen, Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern, Deutschland
 Plößen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Pleśno (Małdyty), Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Plößen, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Pleśno (Bisztynek), Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen